Gunnar Ekelund kan syfta på:

* Gunnar Ekelund (1850–1928), svensk godsägare och politiker
 Gunnar Ekelund (1909–1995), svensk militär

Se även 
 Gunnar Eklund